Luogo comune – convinzione diffusa, anche infondata
 Luogo comune – tema ricorrente della letteratura